Die Shift GmbH ist ein deutscher Hersteller von Smartphones, Phablets und Notebooks. Die bekanntesten Produkte sind die Shiftphones, eine Serie von nachhaltig und fair produzierten, modular aufgebauten Smartphones.

Unternehmen 
Der Hersteller ist eine GmbH, die ihren Sitz in Falkenberg (Hessen) hat. Das Familienunternehmen produziert unter der Führung von Carsten, Samuel und Rolf Waldeck seit 2014 Smartphones und Phablets. Das Startup begann am 9. April 2014, als Carsten Waldeck auf der deutschen Crowdfunding-Plattform Startnext das Projekt Shift7 startete.

Geschichte 
2014 wurden die ersten Shiftphones eingeführt. Es handelt sich dabei um modulare Smartphones, die unter weitestgehend fairen und nachhaltigen Bedingungen in China hergestellt werden. Durch das modulare Konzept ist es dem Benutzer möglich, die Smartphones einfach selbst zu reparieren und einzelne Module auszutauschen. Die Shiftphones sind dafür an allen Stellen mit identischen Schrauben ausgestattet, das benötigte Werkzeug liegt jedem Smartphone bei.

Standorte

Falkenberg 
Hauptsitz der Shift GmbH ist das nordhessische Falkenberg (Wabern). Dort befinden sich die Entwicklung- und die Designabteilung sowie die Abteilungen Support, Reparatur und Vertrieb. Hier sind (Stand April 2022) 20 Angestellte beschäftigt. Darüber hinaus sind 15 weitere Mitarbeiter in Deutschland und Österreich im Home-Office tätig.

Hangzhou China 
Faire Arbeitsbedingungen waren bei einschlägigen Produzenten nicht oder nur schwer umsetzbar. Daher gründete die Shift GmbH eine eigene Manufaktur. Die exklusiv für Shift unter fairen Bedingungen arbeitende Fertigung ist im chinesischen Hangzhou. Die Produkte werden dort unter kontrollierten und fairen Arbeitsbedingungen gefertigt.

Gesellschaftliches Engagement 
Die SHIFT GmbH bezeichnet sich als Social Business und nutzt den Verkauf ihrer Produkte erklärtermaßen nur als Investition in soziale und nachhaltige Projekte. Hierzu zählen zum einen Spenden an unterschiedlichste Vereine und Organisationen, die dem Wirkungsbericht des Unternehmens entnommen werden können, aber auch eigene Projekte:

Gänsemarkt 
Am Standort Falkenberg renoviert das Unternehmen ein verfallenes Fachwerkhaus, das den Dorfbewohnern als Unverpacktladen eine Einkaufsmöglichkeit regionaler und nachhaltiger Lebensmittel bieten und ein Ort der Begegnung und Vernetzung sein soll. Hierbei geht es dem Unternehmen darum, Verantwortung vor Ort zu übernehmen und positiven Wandel herbeizuführen. Betrieben wird der Gänsemarkt vom Shift e. V.

Singliser See 
Als Teil einer Bietergemeinschaft ermöglichte das Unternehmen den Kauf des Geländes am und um den Singliser See. Dadurch soll das Gelände in regionaler Hand und den Menschen der Region zur Nutzung erhalten bleiben. Um die Singliser Mühle entsteht ein Erlebnishof als Rückzugsort für vom Aussterben bedrohte und viele andere Tierarten. Die Shift GmbH teilt mit dessen Betreiber die Gebäude auf dem Gelände.

Rezeption 
Frühere Zweifel an den fair genannten Unternehmenszielen sind inzwischen ausgeräumt.
Das Computermagazin c’t hatte in der Ausgabe 9/2016 Zweifel an der Fairness des Shift5.1 geäußert. Das Ökologie-Portal Utopia.de nannte die Bemühungen um eine nachhaltigere Produktion „intransparent“. Das Shift5 wurde aber in die Bestenliste ökologischer Smartphones aufgenommen. Zwei Jahre später fand die c’t in Ausgabe 15/2018 positivere Worte über den deutschen Smartphone-Hersteller, wenngleich die Berichterstattung nur kurz ausfällt. Auch im Ökologie-Portal Utopia.de ist in einem Artikel von August 2018 von Intransparenz keine Rede mehr.

Das Magazin Digitale Welt schreibt, es werde auf umweltschonende Maßnahmen ebenso Wert gelegt, wie auf faire Arbeitsbedingungen und leichte Reparierbarkeit. Letzteres wird erreicht durch das Konzept des modularen Aufbaus der Geräte, deren Einzelteile vom Nutzer selbst bestellt und mit beigefügtem Schraubendreher und umfangreichen YouTube-Tutorials repariert werden können.

Der Webdienst golem.de berichtete im Juni 2018 umfangreich über die Shift GmbH und ihre Anstrengungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Fairness. Das ProSieben-Magazin Galileo testete im Juni 2018 das Shift6m und zeigte die Herstellungsbedingungen der Shift-Manufaktur vor Ort in China. N-tv beschrieb im September 2018 die anfänglichen Bemühungen um Fairness und Nachhaltigkeit sowie die Entstehungshistorie des Shiftphones.

Die Deutsche Welle schreibt am 7. Dezember 2018: „Smartphone und Nachhaltigkeit – geht das? Beim Shift-Phone schon!“

Die Stiftung Warentest bewertete die Unternehmensverantwortung im September 2021 mit Gut und bezeichnete das Unternehmen genauso wie das niederländische Fairphone als Vorreiter in Sachen Sozial- und Umweltengagement. Shiftphone zeigte im Test gutes Engagement und sehr hohe Transparenz.

Auszeichnungen 

2021
 Deutscher Nachhaltigkeitspreis Design
2018
 Bundespreis ecodesign in der Kategorie Produkt für das SHIFT6m
 Hessischer Gründerpreis, Sieger in der Kategorie Gesellschaftliche Wirkung
 Next Economy Award Top 3 in der Kategorie Resources

Weblinks 

 Website der Shift GmbH

Einzelnachweise 

Android-Smartphone
Telekommunikationsgeräte-Hersteller
Gegründet 2014